lądowisko Sanok-Baza – lądowisko na Białej Górze w Sanoku
 lądowisko Sanok-Szpital – lądowisko przy Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku